Du hongrois le pays du blé
 La Pannónia est une moto d'origine hongroise
 Pannonia est le nom latin de la province de Pannonie, représentant grossièrement la Hongrie
 Hôtel Pannónia à Budapest
 Pannonia est un album du groupe Akosh Szelevényi Ensemble.
 Pannonia est le nom d'un astéroïde